Billy Alexander Cameron, kanadski profesionalni hokejist, * 5. december 1896, Timmins, Ontario, Kanada, † 28. januar 1972. 

Igral je na položaju desnega krilnega napadalca. Dve sezoni je prebil v ligi NHL, v moštvih Montreal Canadiens in New York Americans. S Canadiensi je leta 1924 tudi osvojil Stanleyjev pokal.

Kariera
Hokej na ledu je začel igrati že pred začetkom prve svetovne vojne, a se je leta 1917 vpisal v vojsko in ni veliko igral, dokler niso Montreal Canadiensi podpisali pogodbe z njim 21. decembra 1923. Tisto sezono so Canadiensi osvojili Stanleyjev pokal, na pokal je bil vrezan tudi Cameron. Po koncu sezone so ga nato zamenjali v Vancouver, kamor pa se ni javil, zato so ga suspendirali za celotno sezono. 

Leto kasneje je podpisal pogodbo z moštvom New York Americans in zanj igral pol sezone, saj se je nato preselil v nižje lige. Naslednja štiri leta je igral v nižjih ligah, kot npr. American Hockey Association, Canadian Professional Hockey League in International Hockey League. Leta 1930 ga je doletela resna poškodba rame, ki ga je prisilila v končanje igralske kariere.

Pregled kariere

|-
| Cleveland Hockey Club
| USAHA
| 14/15
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Buckingham A.C.C.
| LOVHL
| 14/15
|
| 7
| 3
| 0
| 3
|
| 
|
| 5
| 5
| 0
| 5
| 
| 
|-
| Buckingham A.C.C.
| LOVHL
| 15/16
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 3
| 1
| 0
| 1
| 
| 
|-
| Pittsburgh AA
| USAHA
| 16/17
|
| 40
| 12
| 0
| 12
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| colspan="17" | 
|-
| Quebec Royal Rifles
| QCHL
| 20/21
|
| 7
| 5
| 0
| 5
|
| 
|
| 4
| 1
| 0
| 1
| 
| 
|-
| colspan="17" | 
|-
| Porcupine Gold Miners
| GBHL
| 22/23
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 1
| 1
| 0
| 1
| 
| 
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 23/24
|
| 18
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|-
| Montreal Canadiens
| Stanleyjev pokal
| 23/24
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|-
| New York Americans
| NHL
| 25/26
|
| 21
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| St. Paul Saints
| AHA
| 26/27
|
| 31
| 3
| 1
| 4
|
| 22
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Kitchener Millionaires
| Can-Pro
| 27/28
|
| 25
| 1
| 0
| 1
|
| 34
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| 
| 18
|-
| Toronto Millionaires
| Can-Pro
| 28/29
|
| 32
| 3
| 1
| 4
|
| 39
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
| 2
|-
| Hamilton Tigers
| IHL
| 29/30
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Buffalo Bisons
| IHL
| 29/30
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
 |-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 183
| bgcolor="#7FFF00" | 27
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" | 29
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 97
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 25
| bgcolor="#7FFF00" | 8
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 8
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 20
|}

Zunanje povezave

Kanadski hokejski desnokrilni napadalci
Zmagovalci Stanleyjevega pokala
Hokejisti Cleveland Hockey Club
Hokejisti Buckingham A.C.C.
Hokejisti Pittsburgh AA
Hokejisti Quebec Royal Rifles
Hokejisti Porcupine Gold Miners
Hokejisti Montreal Canadiens
Hokejisti New York Americans
Hokejisti St. Paul Saints (AHA)
Hokejisti Kitchener Millionaires
Hokejisti Toronto Millionaires
Hokejisti Hamilton Tigers
Hokejisti Buffalo Bisons (IHL)